Niemcy:
 Wesel – dzielnica gminy Undeloh w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg
 Wesel – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Wesel – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Wesel

Osoby:
 Uwe Wesel – niemiecki prawnik

Zobacz też:
 Jeżewo-Wesel
 Wesele Wesel